Faro kan syfta på:

 Faro, stad i Portugal
 Faro (distrikt), distrikt i Portugal
 Faro (film), svensk dramafilm från 2013
 Faro (kommun i Brasilien), kommun i Pará, Brasilien
 Faro (vattendrag), vattendrag i Kamerun